Мелидони может означать:

 Мелидонион (Аркадия) — село в сообществе  в общине Гортиния на Пелопоннесе.
  — село в сообществе  в общине Войон в Западной Македонии.
 Мелидони (пещера)  — пещера.
  — село в общине Милопотамос на Крите.
  — село в общине Апокоронас на Крите.
  — село в сообществе  в общине Локри.
 Мелидони (Melidoni) — итальянская фамилия.
  (род. 1977) — греческий ватерполист, призёр летних Олимпийских игр 2004 года.